Les Latimerioidei constituent un sous-ordre de poissons à membres charnus rattaché à l'ordre des Coelacanthiformes. Ce taxon regroupe quelques genres basaux et deux familles :
 les Latimeriidae qui inclut plusieurs espèces fossiles, mais aussi les deux espèces de cœlacanthes encore vivantes de nos jours, regroupées dans le genre Latimeria ;
 les  Mawsoniidae, famille éteinte qui rassemble plusieurs espèces dont le cœlacanthe géant Mawsonia gigas.

Les Latimerioidei sont connus dans le monde entier, ils ont vécu du Trias inférieur à nos jours, soit depuis  (millions d'années).

Classification phylogénique 
Dans la Classification phylogénique, position des Latimerioidei au sein de l'ordre des Coelacanthiformes :

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiformes